Telenorba 2 è stato uno dei multiplex della televisione digitale terrestre a copertura locale presenti nel sistema DVB-T in Puglia  appartenente a Telenorba S.p.A.

Caratteristiche 
Il multiplex Telenorba 2 trasmetteva in SFN sul canale 58 della banda UHF V in Puglia. Precedentemente questo mux era trasmesso sul canale 59.

Voci correlate 
 Telenorba

Reti televisive della Puglia